Fraser kan syfta på:

 Fraser Institute –
 Simon Fraser University –

Personer
 Fraser (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Fraser (auktor) – en  auktorsförkortning

Personer med förnamnet Fraser
 Fraser Forster (född 1988), engelsk fotbollsmålvakt

Geografi

Antarktis 

 Fraser Point, udde,

Australien

 Fraser Coast
 Fraserön

Kanada

 Regional District of Fraser-Fort George
 Fraser Valley Regional District
 Fraser River
 Fraser Range
 Lac Fraser

USA 

 Fraser, Iowa, ort, Boone County, 
 Fraser, Michigan, ort, Macomb County, 
 Fraser, Colorado, ort, Grand County,

Se även
 Fraser Island (olika betydelser) – flera
 Fraser Lake – flera
 Mount Fraser – flera

Se även
 Fras – flera betydelser 
 Frazer – amerikanskt bilmärke